Сокольский уезд () — административная единица в составе Белостокской области и Гродненской губернии, существовавшая в 1808—1920 годах. Центр — город Соколка.

История 
Сокольский уезд в составе Белостокской области Российской империи был образован в 1808 году на территории, отошедшей от Пруссии по Тильзитскому миру. В 1843 году, в связи с ликвидацией Белостокской области, уезд был передан в Гродненскую губернию. В 1920 году уезд отошёл к Польше.

Население 
По данным переписи 1897 года в уезде проживало 110,5 тыс. чел. В том числе белорусы — 83,8 %; евреи — 12,2 %; русские — 1,8 %; поляки — 1,2 %. В уездном городе Соколке проживало 7598 чел., в заштатных Василькове — 3880 чел., Домброве — 1988 чел., Корицыне — 683 чел., Кузнице — 1346 чел., Новом Дворе — 1300 чел., Одельске — 1462 чел., Суховле — 3203 чел., Янове — 2296 чел.

Административное деление 
В 1913 году в уезде было 13 волостей:

Примечания

Литература   
 

Уезды Гродненской губернии